Унифицированный аппарат (УНА) — военно-полевой телефонный аппарат, выпускался на радио-телефонном заводе имени Ленина начиная с 1928 года. УНА производились двух типов: УНА-Ф и УНА-И.

УНА-Ф 
УНА-Ф — фонический, в них вызов абонента осуществляется при помощи электрического звукового прибора, так называемого зуммера. Аппарат состоит из:
 микротелефонной трубки со шнуром;
 трансформатора;
 зуммера (в более поздних моделях - зуммер-трансформатора);
 вызывной кнопки с пружинами;
 громоотвода;
 конденсатора;
 линейных зажимов Л1 и Л2;
 батареи из двух элементов.
Все эти части, за исключением микротелефонной трубки, монтируются в деревянной рамке, которая вставляется в коробку с закреплённым ремнем, чтобы можно было носить аппарат на плече.

Аппараты УНА-Ф являлись основными в низовом звене связи уровня "взвод-рота". Из-за крайне низкой громкости фонического вызова телефонист при дежурстве у такого телефона был обязан постоянно держать микротелефонную трубку возле уха.

УНА-И 
УНА-И — индукторный, в них вызов абонента осуществляется при помощи звонка. Он состоит из
 микротелефонной трубки,
 трансформатора,
 трёхмагнитного индуктора,
 поляризованного звонка,
 громоотвода,
 кнопки и звонкового шунта,
 линейных зажимов и двух элементов питания "3в" или "3с".
Все эти части, за исключением микротелефонной трубки, монтируются в деревянной рамке, которая вставляется в коробку с закреплённым ремнем, чтобы можно было носить аппарат на плече.

Аппараты УНА-И использовались для связи в штабах и на уровне батальона и выше.
Телефоны с индукторным вызовом были тяжелее, сложнее и дороже в производстве, чем фонические, но удобнее в эксплуатации - они не требовали от телефониста постоянно держать трубку у уха.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии УНА-Ф-31 и УНА-И-43

Полевые телефоны